Lacroute est un patronyme porté notamment par :

 Pierre Lacroute (1906-1993), astrophysicien français ;
 Valérie Lacroute (1965-), femme politique française.